Mistrzostwa Norwegii w piłce siatkowej mężczyzn (oficjalny skrót NM) – cykliczne, krajowe rozgrywki sportowe organizowane od 1946 roku dla norweskich męskich klubów siatkarskich, mające na celu wyłonienie mistrza kraju.

W latach 1946-1969 mistrzostwa Norwegii odbywały się w ciągu dwóch dni na otwartym powietrzu. W 1967 roku studenci z Trondheim zorganizowali nieoficjalne mistrzostwa kraju w hali. Pierwsze oficjalne mistrzostwa halowe odbyły się w 1970 roku. W 1971 roku, oprócz mistrzostw halowych, po raz ostatni zorganizowano także mistrzostwa na otwartym powietrzu.

W latach 1971-1976 za rozgrywki o tytuł mistrza Norwegii uznawano rozgrywki ligowe (w sezonach 1971/1972-1973/1974 - Hovedserie, natomiast w sezonach 1974/1975-1975/1976 - 1. divisjon). Od sezonu 1976/1977 za oficjalne mistrzostwa Norwegii uznawane są rozgrywki o Puchar Norwegii. Zdobywca Pucharu zostaje mistrzem Norwegii. Wyjątkiem był sezon 1989/1990, gdy Norweski Związek Piłki Siatkowej zdecydował, iż tytuł mistrza Norwegii zdobędzie zwycięzca najwyższej klasy rozgrywkowej - Eliteserien.

Mistrzowie Norwegii

Mistrzostwa na otwartym powietrzu

Mistrzostwa halowe

Zobacz też 
 Eliteserien siatkarzy
 Puchar Norwegii w piłce siatkowej mężczyzn

Bibliografia 
 
 

Piłka siatkowa w Norwegii